Санааг — провінція в північному Сомалі. 
 Сул-Санааг-Айн  (, ) — колишня невизнана автономна держава у північній частині африканського півострова Сомалі на території східної частини колишньої колонії Британське Сомалі.